Тринидад и Тобаго се први пут појавили на Олимпијским играма 1948. године и после тога је слала своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Тринидад и Тобаго су први пут учествовали 1994. године и касније олимпијци Тринидада и Тобагоа су наступили на још две зимске олимпијаде. Представници Тринидада и Тобагоа су закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу су освојили 19 медаља, од тога и три златне.

Национални олимпијски комитет Тринидада и Тобагоа (-{Trinidad and Tobago Olympic Committee}-) је основан 1946. а признат од стране МОКа 1948. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Спољашње везе 
 
 

Тринидад и Тобаго на олимпијским играма